Le Trombinoscope (1871-1882), revue satirique française de Léon Bienvenu, caricatures de Georges Lafosse ;
Le Trombinoscope, annuaire professionnel du monde politique français, créé en 1981.

Voir aussi 
 Trombinoscope